Майкл Дэвид «Мик» Рок (; 1948 — 18 ноября 2021) — британский фотограф. Он наиболее известен по фотографированию таких легенд рока, как Queen, Дэвид Боуи, T. Rex, Сид Барретт, Лу Рид, Игги Поп и The Stooges, Geordie, The Sex Pistols, The Ramones, Джоан Джетт, Talking Heads, Roxy Music, Crossfade, Thin Lizzy, Mötley Crüe и Blondie. Часто упоминается как «Человек, который снял семидесятые», бо́льшая часть памятных снимков Боуи в образе Зигги Стардаста была снята Роком во время его работы на Боуи в качестве официального фотографа.

Ранняя жизнь 
Майкл Дэвид Рок родился в 1948 году в Хаммерсмите, Лондон. Он получил образование в школе Emanuel School в Лондоне и колледже Гонвилл-энд-Киз, который окончил со степенью бакалавра по специальностям средневековые и современные языки. Во время обучения в Кембридже у него развился интерес к романтической поэзии 19-го века, в особенности — к работам Рембро, Бодлера, Шелли и Байрона, его первое упоминание в прессе произошло после задержания за хранение марихуаны.

Карьера

Личная жизнь 
Рок жил в Нью-Йорке со своей женой и их общей дочерью.

Библиография 
 2001: Psychedelic Renegades. Photographs of Syd Barrett. (Genesis Publications)
 2002:  Moonage Daydream: The Life and Times of Ziggy Stardust. . With David Bowie (Genesis Publications)
 2003:  Killer Queen. Photographs of Queen published as an official signed limited edition book (Genesis Publications)
 2004: Picture This: Debbie Harry and Blondie. Foreword by Debbie Harry.
 2005: Blood and Glitter. .
 2007: Classic Queen  (Sterling Publishing)

Примечания

Ссылки 
 
 theartsdesk Q&A: Mick Rock (6 November 2010)
 Mick Rock — article by Fused Magazine
 Interview for SWINDLE Magazine
 The Mick Rock Interview, Part I An Interview by Richard Fulco, Construction Magazine, 19 April 2012
 The Mick Rock Interview, Part II An Interview by Richard Fulco, Construction Magazine, 26 April 2012
 SF-EP-034 — Mick Rock — Interview Series  Special Features Podcast, August 18, 2013

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники колледжа Гонвилл-энд-Киз